

Chimica 
 Ho – simbolo chimico dell'olmio

Codici 
 HO – codice vettore IATA di Antinea Airlines
 ho – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua hiri motu
 HO – codice ISO 3166-2:BY della regione di Homel' (Bielorussia)
 HO – codice ISO 3166-2:LA di Houaphan (Laos)

Economia 
 Teorema HO – Teorema di Heckscher-Ohlin
 Modello HO – Modello di Heckscher-Ohlin

Geografia 
 Ho  – città della Danimarca
 Ho  – città del Ghana
 Ho  – città vietnamita del Distretto di Thuan Thanh

Musica 
 Hō – EP dei Maximum the Hormone del 2001
 Ho – singolo dei Ridillo del 2015

Persone

Ho
 Chad Ho – nuotatore sudafricano
 David Ho – medico taiwanese naturalizzato statunitense
 Denise Ho – cantante, attrice e attivista cinese naturalizzata canadese
 Derek Ho – surfista statunitense
 Elizabeth Ho – attrice statunitense
 Gaylord Ho – scultore taiwanese
 Josephine Ho – cantante e attrice cinese di Hong Kong
 Josie Ho – cantante e attrice cinese, figlia di Stanley
 Stanley Ho – imprenditore miliardario cinese
 Tommy Ho – ex tennista statunitense
 Ho Feng Shan – diplomatico cinese
 Ho Lien Siew – cestista e allenatore di pallacanestro singaporiano
 Ho Meng-hua – regista e sceneggiatore cinese
 Hŏ Nansŏrhŏn – poetessa coreana
 Ho Wan Chow – pilota motociclistico cinese

Hồ
 Hồ Chí Minh – rivoluzionario, politico e patriota vietnamita
 Hồ Tấn Tài – calciatore vietnamita
 Hồ Xuân Hương – poetessa vietnamita

Altro 
 Ho – famiglia di Hong Kong
 ho-mobile – servizio di comunicazione mobile di Vodafone
 Ho – spirito della mitologia Tsimshian
 Lingua ho  – lingua dell'India (codice ISO 639-3 hoc)
 Ho  – gruppo etnico del Vietnam
 Ho – famiglia storica di imprenditori di Hong Kong
 Ho – kana giapponese
 Ho – talvolta usato per riferirsi a Ho Chi Minh
 HO – targa automobilistica di Horn (Austria)
 HO – targa automobilistica di Hof (Germania)
 HO – targa automobilistica di Hodonín (Repubblica Ceca)
 HO – Scala H0 (Half Zero) Scala di modellismo ferroviario 1/87 che è la metà della Scala 0 che è 1/43,5.

Altri progetti